Була може бити:

 Була (печат), оловни печат који се употребљавао током антике и средњег века
 Папска була, назив за папску исправу која је оверена оловним печатом (булом)
 Златна була, односно хрисовуља - назив за исправу која је оверена златним печатом
 Сребрна була, односно аргировуља - назив за исправу која је оверена сребрним печатом
 Була (Болцано), насеље у Италији
 Була (Немачка), насеље у Немачкој
 Була (Мисисипи), насеље у САД

Види још 
 Печат (вишезначна одредница)